Чешский этап FIA WTCC 2008 — пятый этап сезона-2008, проведённый на Masaryk Circuit рядом с чешским городом Брно в третий уик-энд июня 2009 года. Этап-2008 — 3-й этап WTCC в Чехии.

Общая информация 
Заводские SEAT постепенно всё больше страдают от своих результатов. Их машины в соответствии с регламентом утяжеляются, а у соперником наоборот разгружаются. На чешском этапе лидеры чемпионата Тарквини и Мюллер квалифицировались пятым и одиннадцатым. В первой гонке итальянец и француз ничем себя не проявили, но смогли занять позиции во второй половине Top8, обеспечив себе старт с первых рядов второго заезда. В нём лучше проявил себя Габриэле, смогший под атаками заводских BMW добыть вторую в сезоне победу, а вот Иван уступил свои позиции, опустившись на пятое место.

У их баварских конкурентов на чешском этапе лучше дела пошли у итало-испанского подразделения. Алессандро Дзанарди выиграл поул и занял первое и второе места в гонках, а Феликс Портейро после третьего места в квалификации занял второе и четвёртое места в гонках. Традиционные лидеры BMW выступили куда скромнее: Энди Приоль заработал за уик-энд лишь очко, а Августо Фарфус отметился четвёртым и третьим местами. Чередует удачные и неудачные этапы Йорг Мюллер, на Брно пришлась удачная полоса.

В стане третьей марки серии — Chevrolet — чешский этап удачнее других провёл Ален Меню. Швейцарец квалифицировался вторым, а в гонках финишировал третьим и шестым. Его партнёры провели этап менее ярко — Роберт Хафф квалифицировался четвёртым, но в гонках остался без очков (третья позиция во второй гонке была позднее обнулена судьями).

Единственная заводская Honda Джеймса Томпсона смогла похвастаться за этап лишь восьмым местом во втором гонке, постепенно прогрессируя по ходу уик-энда.

В зачёте независимых участников хет-трик удался пилоту Proteam Motorsport Серхио Эрандесу. Испанец оказался лучшим как в квалификации, так и в обеих гонках. Второе и третье места в гонках поделили пилоты Engstler Motorsport и Пьер-Ив Корталь. Во второй раз в сезоне на этап чемпионата мира были заявлены Honda российской команды Golden Motors.

Команда Russian Bears Motorsport заявила на этап частные Lada 110, однако они в третий раз выступали на этапе вне зачёта. Шаповалов и ван Лаген уверенно прошли квалификацию, но в гонках они вновь боролись в конце пелотона.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 2:17.936

Примечание: Смецкий допущен на старт.

Гонка 1

Стартовое поле гонки 2 

Примечание: Коронель, д’Асте, Окьяй и Шаповалов отправлены в конец стартовой решётки за нарушение правила закрытого парка между гонками.

Гонка 2 

Примечание: Хафф исключён из протокола гонки.

Общий зачёт WTCC 2008 

Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems 

 

Чехия
Моторные виды спорта
Июнь 2008 года
2008